

Localidades

Saint-Samson (Calvados)
Saint-Samson (Mayenne)

Desambiguações de topônimos